Бакунино — название населенных пунктов в России:

 Бакунино — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Бакунино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Бакунино — железнодорожная станция в Кувшиновском районе Тверской области.
 Бакунино — село в Большесельском районе Ярославской области.

См. также 
 Бакунин